Инсуа — фамилия. Известные носители:
 Инсуа, Альберто (1926—2003) — мексиканский и кубинский актёр.
 Инсуа, Пабло (род. 1993) — испанский футболист, защитник.
 Инсуа, Рубен Дарио (род. 1961) — аргентинский футболист (полузащитник, нападающий) и тренер.
 Инсуа, Федерико (род. 1980) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Инсуа, Эмилиано (род. 1989) — аргентинский футболист, защитник.